Нейзац () — название населённых пунктов:

Россия 
 Нейзац — прежнее название села Красногорское Белогорского района Крыма.

Украина 
 Нейзац — прежнее название села Прогрессовка Березанского района Николаевской области.